Alwa bezeichnet:
 das Königreich Alwa im nördlichen Sudan, welches von etwa 500–1500 n. Chr. bestand
 eine biblische Person, siehe auch Liste biblischer Personen
 ein Dialekt des Altnubischen
 eine Person im Drama Erdgeist (Wedekind) von Frank Wedekind
 eine Person im Stummfilm Die Büchse der Pandora (Film), Alwa Schön gespielt von Francis Lederer
 eine Person in der Oper Lulu (Oper) von Alban Berg
 eine deutsche Mineralwassermarke, siehe Winkels Getränke Logistik

Siehe auch:
 Alva